Radius peut s'utiliser dans différents sens :
 Radius, un os de l'avant-bras,
 Nervure radiale, selon le système Comstock-Needham de nommage des nervures des ailes des insectes,
 RADIUS, un protocole client-serveur en informatique,
 Radius, un personnage des comics Marvel.
 Border radius en CSS (Feuilles de style en cascade), une technique permettant d'arrondir les coins d'une bordure.

Patronyme  
 Alberto Radius (1942-2023),  guitariste, chanteur et producteur de musique italien.
 Louis Radius, athlète paralympique français.
 René Radius, homme politique français.

Homonymie de patronyme